

Toponymes 
 Linga, une île des Shetland en Écosse ;
 Linga, une île des Shetland en Écosse ;
 Linga, une île des Shetland en Écosse ;
 East Linga, une île des Shetland en Écosse ;
 West Linga, une île des Shetland en Écosse ;
 Linga Holm, une île des Orcades en Écosse ;
 Linga, une localité dans le Victoria, en Australie.

Zoologie 
 Notolinga fuegiana ou Linga, une espèce d'araignées du genre monotypique Notolinga de la famille des Linyphiidae ;
 Linga de Gregorio, 1885 : un genre de mollusques de la famille des Lucinidae, synonyme de Lucina Bruguière, 1797.

Voir aussi 

 le lingam, une représentation d'apparence phallique représentant Shiva de manière anicônique.

Homonymie de genre en biologie
Homonymie en zoologie